Dockerill ist der Familienname von

 Günther Dockerill (1924–1988), deutscher Schauspieler
 Sylvia Dockerill (* 1951), kanadische Schwimmerin